Каргбо () — африканське прізвище, розповсюджене в Сьєрра-Леоне.

Відомі носії 
 Ібрагім Каргбо (*1982) — сьєрралеонський футболіст, захисник.
 Ібрагім Каргбо-молодший (*2000) — бельгійський футболіст, нападник.